Team Secret — профессиональная киберспортивная команда, выступающая в дисциплинах Dota 2, Age of Empires 2, PUBG Mobile, Rainbow Six Siege.

История 

Team Secret была сформирована после The International 2014 двумя бывшими игроками команды Natus Vincere: Клементом «Puppey» Ивановым и Куро «Kuroky» Тахасоми. Также в команду были взяты два бывших игрока команды Fnatic: израильтянин Таль «Fly» Айзик и датчанин Йохан «BigDaddy» Сундстейн. В качестве пятого игрока в состав присоединился победитель The International 2013 в составе команды The Alliance Густав «s4» Магнуссон.

27 августа 2014 года команда проводит свой первый официальный матч в рамках 10-го сезона Star Ladder, в котором проигрывают Alliance.

В начале 2015 команда решается на изменения в составе. BigDaddy и Fly покидают состав, а их место занимают два бывших игрока Evil Geniuses: Артур «Arteezy» Бабаев и Людвиг Ван «zai» Уолберг.

На начало апреля 2015 года Team Secret являлся сильнейшим Dota-составом по версии Gosurankings. Команда выиграла несколько значимых турниров и подходила в качестве главных фаворитов к The International 2015, однако потерпела неожиданное поражение от команды Virtus.pro и заняла 7-8 место. Этот результат оказался провальным для команды, в составе которой выступали на тот момент одни из самых больших «звезд» профессиональной Dota-сцены.

В августе 2015 года Артур «Arteezy» Бабаев, Густав «s4» Магнуссон, Людвиг «zai» Уолберг и Куро «KuroKy» Тахасоми покидают команду. Их места занимают Джеки «EternalEnvy» Мао, Аливи «w33» Омар, Расмус «MiSeRy» Берт Филипсен, Йохан «pieliedie» Астром.

В марте 2016 года команду покидают Аливи «w33» Омар и Расмус «MiSeRy» Берт Филипсен. Их заменили Артур «Arteezy» Бабаев и Саахил «Universe» Арора.

9 июня 2016 года на официальном сайте оповестили об изменении состава. Из команды ушел Саахил «Universe» Арора и был приглашен Канишка «BuLba» Сосэйл.

27 августа 2016 года представлен состав на новый сезон: Пе «MP» Ноа, Йеик «MidOne» Най Чжэн, Ли «Forev» Сандон, Клемент «Puppey» Иванов, Йохан «pieliedie» Астром.

В ноябре 2016 года команду покидает Ли «Forev» Сандон, и на замену корейцу приходит немец Морис «KheZu» Гутман.

4 мая 2017 года команду покинул Йохан «pieliedie» Астром на его место пришел Язиед «YapzOr» Жарадат.

11 сентября 2018 года команду покинули Маркус «Ace» Хёлгард и Адриан «Fata» Тринкс. На их место пришли Михаил «Nisha» Янковски и Людвиг «zai» Уолберг.

14 июля 2018 года Team Secret представила состав в Age of Empires II, приобретя Team TyRant (TheViper, TaToH, JorDan_23, slam, DauT и Nili_AoE). После двух лет сотрудничества, 27 июля 2020 года, было объявлено, что Team Secret и игроки Age of Empires II решили пойти разными путями после того, как они не смогли договориться о продлении контрактов.

Состав команды

Dota 2

Rainbow Six Siege

League of legends

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile

Valorant

Достижения

Примечания

Ссылки